Opština Ugljevik är en kanton i Bosnien och Hercegovina.   Den ligger i entiteten Republika Srpska, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sarajevo.

Följande samhällen finns i Opština Ugljevik:

 Ugljevik
 Zabrđe
 Donja Trnova

I övrigt finns följande i Opština Ugljevik:

 Starača (ett vattendrag)

Omgivningarna runt Opština Ugljevik är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Opština Ugljevik är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Republika Srpska